Batemans Bay kan syfta på följande platser:

Australien 

 Batemans Bay (ort), New South Wales, Eurobodalla, 
 Batemans Bay (vik), New South Wales, 

Robotskapade Australienförgreningar